

Населені пункти та їхні частини
 Мацейовиці — гміна в Ґарволінському повіті Мазовецького воєводства
 Мацейовиці — село в гміні Мацейовиці Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Мацейовиці — село в гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства
 Мацейовиці — село в гміні Ґруєць Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Мацейовиці — село в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Мацейовиці — село в гміні Збучин Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Мацейовиці — село в гміні Отмухув Ниського повіту Опольського воєводства
 Мацейовиці — село в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Мацейовиці — частина села Забжеґ у гміні Чеховіце-Дзедзіце Бельського повіту Сілезького воєводства

Примітки